Din (рекурсивный акроним Din is noise) — свободное программное обеспечение для создания музыкальных импровизаций, программно-музыкальный инструмент для операционной системы GNU/Linux.

Пользователь использует «мышь» для изменения высоты тона (горизонтальное перемещение) и громкости (вертикальное) звука на экранной клавиатуре, отображающей ноты, текущий размер и количество микротонов между.

Программа позволяет также использовать кривые Безье для создания и регулировка формы волновых колебаний для изменения тембра инструмента. В программу заложены несущая и модулирующая волна из FM- и AM-диапазона, управления различными параметрами, наподобие стереоответа, задержка обратной связи, настройка звуковых шаблонов.

Din использует программу JACK для вывода аудиопотока и назначения ввода данных по протоколам MIDI, OSC & IRC.

См. также 
 Музыкальная доска
 Терменвокс

Ссылки 
 Официальный веб-сайт программы Din (Din is noise) 
 Drone creation & editing 
 Bezier curve waveforms 
 Providing input to Din via an IRC bot 
 Microtonal chord progressions of drones with MIDI control 
 din feature article at Create Digital Music 

Программное обеспечение по алфавиту
Свободное звуковое программное обеспечение